Суперкубок Италии по футболу 2014 года — 26-й матч Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/14 «Ювентус» и обладатель Кубка «Наполи». Встреча состоялась 22 декабря в Катаре, на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Дохе. Матч был перенесён с августа на декабрь, чтобы «Наполи» мог сосредоточиться на квалификации УЕФА.

«Ювентус» является рекордсменом по количеству завоёванных Суперкубков Италии: их на счету туринского клуба 6. «Наполи» выигрывал Суперкубок лишь однажды — в 1990 году. Встреча этих клубов в Суперкубке станет уже 3-й: в 1990 «Ювентус» проиграл «Наполи» со счётом 5:1, а в 2012 году выиграл 4:2.

Обладателем двух последних Суперкубков является именно «Ювентус».

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 

2014
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Наполи»
Футбол в Италии в 2014 году
Декабрь 2014 года
События 22 декабря
Спортивные соревнования в Дохе
Спорт в Катаре в 2014 году